Clarisa y Clarissa hacen referencia a varios artículos:

Personas
 Clarisa Fernández, extenista argentina;
 Clarisa Hardy, ministra de Estado de Chile durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet;
 Clarisa Lea Place, guerrillera;
 Clarisa Orsini, esposa de Lorenzo de Médici;
 Clarisa Rendón, actriz mexicana;
 Clarisa Ercolano Flury, uruguaya residente en Argentina, periodista, escritora, comunicadora digital y gestora cultural;
 Clarissa Chun, luchadora estadounidense;
 Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora del Banco Central de la República Dominicana;
 Clarissa Explains It All, serie de televisión;
 Clarissa House, actriz australiana;
 Clarissa Minnie Thompson Allen, autora de ficción enfocada en familias afroamericanas en el sur de Estados Unidos;
 Clarissa Molina, modelo profesional;
 Clarissa Pinkola Estés, doctora analista junguiana y post-trauma. Autora del best seller Mujeres que corren con los lobos;
 Clarissa Santos, jugadora brasileña de baloncesto;
 Clarissa Stadler, periodista, presentadora de televisión y escritora austríaca;

Lugares
 Clarissa (Minnesota)
 (302) Clarissa, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides;

Además
 Clarissa, novela epistolar de Samuel Richardson;
 Clarissa (Stefan Zweig), novela de Stefan Zweig;
 Clarisa (telenovela)
 Clarisas, desambiguación;

Nombres femeninos